Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 14 au .

Ann Kiyomura remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1981
Tokyo
Sport au Japon en 1981
Tennis en septembre 1981